Companhia Brasileira de Tratores
 Confederação Brasileira de Tênis
 Cock and Ball Torture acrônimo, atividade relacionada com práticas BDSM

Desambiguações de siglas